I Feel Good:
 I Got You (I Feel Good) — песня Джеймса Брауна.
 I Feel Good (Boney M.) — песня группы Boney M. (альбом Ten Thousand Lightyears).